Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2002/03 enthält alle Spielerinnen, die für die deutsche Schachbundesliga der Frauen 2002/03 gemeldet wurden und ihre Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stammspielerinnen und maximal 8 Ersatzspielerinnen melden. Nicht alle Vereine schöpften ihr Meldekontingent komplett aus, der SC Leipzig-Gohlis meldete 12 Spielerinnen, der SC Baden-Oos 11 und Rotation Berlin nur 10. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Rotation Berlin und der SC Leipzig-Gohlis kamen mit je 8 Spielerinnen aus, die meisten Spielerinnen wurden beim USV Halle und bei Weiß-Blau Allianz Leipzig eingesetzt, nämlich je 12. Insgesamt kamen 117 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 24 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbeste Spielerinnen der Saison waren Ekaterina Borulya (SC Baden-Oos) und Tea Bosboom-Lanchava (SK Turm Emsdetten) mit je 8,5 Punkte aus 11 Partien, 8 Punkte aus 10 Partien erreichte Jessica Nill (SC Baden-Oos). Mit Nino Churzidse (SC Baden-Oos), Elena Lewuschkina (Weiß-Blau Allianz Leipzig), Marie Sebag (Meerbauer Kiel), Heather Richards (Karlsruher SF), Renate Limbach (SK Turm Emsdetten) und Silke Schubert (Hamburger SK)  erreichten sechs Spielerinnen 100 %, wobei Churzidse 4 Partien spielte, Lewuschkina, Sebag und Richards je 2, Limbach und Schubert je eine.

Älteste Spielerin der Saison war die beim SK Holsterhausen spielende Inge Alting (* 1941), jüngste Spielerin die Kielerin Marthe Benzen (* 1990).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2002); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2002); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2002; AUT = Österreich, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, ITA = Italien, LAT = Lettland, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan, YUG = Jugoslawien.
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SC Leipzig-Gohlis

Weiß-Blau Allianz Leipzig

Dresdner SC

Rodewischer Schachmiezen

SC Meerbauer Kiel

SK Turm Emsdetten

SK Holsterhausen

SSV Rotation Berlin

Karlsruher Schachfreunde

USV Halle

Hamburger SK

SC Baden-Oos 

Anmerkungen:
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Ilze Rubene starb knapp zwei Monate vor der ersten Runde.
 Veronika Kiefhaber hieß bis zur Saison 2001/02 Veronika Werner.
 Almira Scripcenco hieß bis zur Saison 2001/02 Almira Scripcenco-Lautier.
 Andrea Hafenstein hieß früher Andrea Nitze.
 Isabel Werner heißt seit der Saison 2003/04 Isabel Delemarre.
 Petra Mazakova heißt seit der Saison 2003/04 Petra Movsesjanová.

Weblinks 

 
 DWZ-Auswertung beim Deutschen Schachbund

Quellen 

 Schachkalender 2003 – Edition Marco Berlin 2002 – ISBN 3-924833-45-1

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 2002
Schach 2003